LIV o liv puede referirse a:

Liga Invernal Veracruzana, liga de béisbol profesional del estado de Veracruz, México;liv, canal de televisión de paga.''' 

Siglas